Pirson ist der Familienname folgender Personen:
 André Pirson (1910–2004), deutscher Botaniker
 Dietrich Pirson (1929–2021), deutscher Jurist, Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Felix Pirson (* 1968), deutscher Klassischer Archäologe
 Julius Pirson (1870–1959), Romanist und Ordinarius an der Universität Erlangen
 Sören Pirson (* 1985), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Pierson